Senador José Bento kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senador José Bento (ort), Minas Gerais, 
 Senador José Bento (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar